

Geografia

Italia 
 Passo Rolle – valico alpino nella provincia di Trento (Trentino-Alto Adige)
 Rolle – frazione di Cison di Valmarino, comune nella provincia di Treviso (Veneto)

Svizzera 
 Rolle – comune nel distretto di Nyon (Canton Vaud)

Persone 
 Richard Rolle (1290/1300-1349) – religioso e scrittore britannico
 Michel Rolle (1652-1719) – matematico francese
 Christian Friedrich Rolle (1681-1751) – organista e compositore tedesco
 Johann Heinrich Rolle (1716-1785) – compositore, violinista e organista tedesco
 Esther Rolle (1920-1998) – attrice statunitense
 Plinio Rolle (1924-...) – calciatore italiano
 Elvis Rolle (1958) – cestista bahamense
 Elmar Pichler Rolle (1960) – politico e giornalista italiano
 Antrel Rolle (1982) – giocatore di football americano statunitense
 Ahsha Rolle (1985) – tennista statunitense
 Martín Rolle (1985) – calciatore argentino
 Magnum Rolle (1986) – cestista bahamense
 Brian Rolle (1988) – giocatore di football americano statunitense

Altri progetti